Ла Онза има више значења:

 Ла Онза (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Онза (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику